Valea Seacă (Bacău) ;
 Valea Seacă (Iași) ;